Guillermo IV de Orange-Nassau (en neerlandés: Willem IV Carel Hendrik Friso van Oranje-Nassau; Leeuwarden, 1 de septiembre de 1711 - La Haya, 22 de octubre de 1751) fue un príncipe de Orange y duque de Nassau-Dietz (1711-1751) y estatúder de las Provincias Unidas entre 1747 y 1751 —el primero que fue hereditario—.

Biografía 
Guillermo fue hijo del príncipe Juan Guillermo Friso de Orange-Nassau-Dietz y de la landgravina María Luisa de Hesse-Kassel. 

Sucedió a su padre como estatúder de Frisia y también, bajo la regencia de su madre hacia 1731, como estatúder de Groninga. En 1722 fue elegido estatúder de Güeldres.

Se casó el 25 de marzo de 1734 en la Capilla Real del palacio de St. James en Londres con Ana de Hannover, hija de Jorge II de Gran Bretaña. El matrimonio tuvo seis hijos, de los cuales el primogénito varón y las dos hijas siguientes nacieron muertos, además de otra hija fallecida al mes de nacer. Su hija mayor superviviente, Carolina, se casó con su primo lejano Carlos Cristián de Nassau-Weilburg. El menor de todos los hijos, y único varón vivo, Guillermo Bátavo, era el Heredero presuntivo.

 Un niño, príncipe de Nassau-Dietz (diciembre de 1734).
 Una niña (19 de diciembre de 1736).
 Una niña (22 de diciembre de 1739).
 Carolina de Orange-Nassau (28 de febrero de 1743 - 6 de mayo de 1787), se casó con Carlos Cristián, conde de Nassau-Weilburg. 
 Ana de Orange-Nassau  (15 de noviembre de 1746 - 29 de diciembre de 1746).
 Guillermo V, Príncipe de Orange (1748-1806).

Guillermo murió el 22 de octubre de 1751. Lo sucedió su hijo Guillermo Bátavo, de apenas 3 años de edad, con el nombre de Guillermo V. Ana asumió el cargo de princesa regente durante la minoría de su hijo.

Antepasados

Distinciones honoríficas 
  Caballero de la Nobilísima Orden de la Jarretera (Reino Unido).

Casa de Orange-Nassau
Consortes de miembros de la casa de Hannover
Hijos póstumos
Príncipes de Orange
Calvinistas de los Países Bajos
Nacidos en Leeuwarden